Csatahajó nehéz páncélzattal felszerelt hadihajó
 Csatahajó (2012) amerikai sci-fi akciófilm